Prieuré de Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-Brécy dans le Calvados.
 Prieuré Saint-Gabriel (Sankt Johann bei Herberstein) à Sankt Johann bei Herberstein en Autriche.